Чемпионаты Европы по гандболу среди мужских команд проводятся с 1994 года один раз в два года под эгидой Европейской гандбольной федерации (EHF).

Итоги

Символические сборные

Участники

Рекорды

См. также 
 Чемпионат Европы по гандболу среди женщин

Ссылки 
 Сайт EHF

Соревнования по гандболу
Чемпионаты Европы по гандболу